Formation kan syfta på:

 Formation – det sätt på vilket trupper är uppställda eller de positioner örlogsfartyg och stridsflygplan i samma styrka intar i förhållande till varandra, se formering
 Formation (dans) – en tiodans eller i Rock'n' Roll
 Formation (geologi) – den grundläggande enheten inom litostratigrafin
 Formation (låt) – en låt från 2016 av Beyoncé